Булах — прізвище. Відомі носії:
 Булах Аміна Віталіївна (2001—2019) — українська боксерка.
 Булах Андрій Глібович (нар. 1933) — російський радянський вчений у галузі мінералогії, професор, доктор геолого-мінералогічних наук (1979).
 Булах Григорій Іванович (нар. 1938) — український поет, перекладач, прозаїк, майстер художнього слова. Народний артист України.
 Булах Іван Оврамович (* 1944) — заслужений працівник фізичної культури і спорту України
 Булах Лада Валентинівна ( 1976) — український громадський діяч, політик. Народний депутат України 9-го скликання.
 Булах Михайло Прокопович (1938—1979) — український поет і журналіст.
 Булах Наталія Вікторівна — капітан медичної служби Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Булах Олександр Вікторович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Булах Олександра Несторівна (нар. 1952) — Леся Степовичка — українська поетеса, перекладачка, прозаїк. Член Національної спілки письменників України та НСЖУ, Заслужений працівник культури України.
 Булах-Гардіна Тетяна Дмитрівна (1904—1973) — радянська актриса театру і кіно, поетеса, автор мемуарів, дружина режисера В. Р. Гардіна.

Примітки 

Прізвища